Campanella puede referirse a las siguientes personas:
Alyssa Campanella
Angela CampanellaJuan José CampanellaRoy CampanellaTommaso Campanella, Tomás CampanellaVito CampanellaWalter CampanellaA un lugar:Punta CampanellaA una obra musical:La Campanella, la tercera pieza de los Grandes Études de Paganini, de Franz Liszt. 

A un género de hongos:Campanella (hongos)'''